

Patronyme

Personnalités politiques
Mubarak Shah (), prince djaghataïde (Mongolie).
Qutb ud-Dîn Mubârak Shâh (), sultan de Delhi.
Mubârak Shâh (), sultan de Delhi.
Abul al-Fazl ibn Mubarak (1551-1602), écrivain et homme d’État en Inde moghole.
Alî Mubârak (1824-1893), homme d’État égyptien.
Mebarek el Mili ou Moubarak Mohamed ben Moubarak (1889-1945), écrivain et homme d’État algérien.
Mohammed Hosni Moubarak (1928-2020), homme d'État égyptien.
Suzanne Moubarak (née en 1941), l'épouse du précédent.
Alaa Moubarak (1960-), fils aîné des deux précédents.
Gamal Moubarak (né en 1963), frère du précédent.

Maasouma Moubarak (née en 1947), universitaire et personnalité politique koweïtienne.
Ahmed Awad Moubarak (1968-), homme politique yéménite.

Monde des affaires
Khaldoon Al Mubarak (né vers 1975), homme d'affaires émirati.

Sportifs
Ahmed Moubarak (né en 1985), footballeur omani.
Mubarak Wakaso (né en 1990), footballeur ghanéen.
Khalifa Moubarak (né en 1993), footballeur émirati.
Chami Moubarak (né en 1980), marathonien qatari.

Artistes 
Abdel Aziz El Mubarak (1951-2020), chanteur soudanais.
 Abdel Latif Moubarak (1964-), poète et parolier égyptien..
Le duo Leroy-Moubarak, un duo français de musique classique.

Prénom
Moubarak al-Sabah (1837-1915), roi du Koweït.
Moubarak Awad (né en 1943), psychologue américano-palestinien.
Moubarak al-Shamikh (né en 1952), ingénieur et homme politique libyen.
Mubarak al-Nubi (né en 1977), athlète qatari, spécialiste du 400 mètres haies.

Bâtiments
Le stade Moubarak est un stade de football égyptien situé dans la ville de Suez.
La mosquée Moubarak de Saint-Prix est une mosquée française située dans le Val d'Oise.

Autres
Aïd Moubarak est une salutation traditionnelle musulmane.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom